Списък на бестселърите в САЩ според „Publishers Weekly“ от 1940 до 1949 година.

Американска литература